El cordero es la cría de la oveja, desde su nacimiento hasta su primer año de edad.

El término cordero también puede referirse a:

 La carne de cordero
 Cordero, la capital del Municipio Andrés Bello, en el Estado de Táchira (Venezuela);
 Cordero segureño, una denominación de origen de carne de cordero, atribuida a la raza Segureña, una raza española de oveja;
 Cordero manchego, una denominación de origen de carne de cordero, atribuida a la raza manchegauna raza española de oveja;
 Cordero en chilindrón, un plato preparado a base de cordero, típico de las regiones españolas de Aragón, Navarra y La Rioja;
 Cordero a la pastora, un plato preparado a base de cordero, típico de la región española de Aragón;
 Cordero en caldereta, un plato preparado a base de cordero, también llamado «caldereta manchega» por ser típico de la región española de La Mancha;
 Cordero de Dios (en latín, Agnus Dei), un término que en el Cristianismo se refiere a Jesucristo como víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres;
 Cordero de Dios, una película argentina estrenada en 2008;
 Cordero, el evangelio según el mejor amigo de la infancia de Jesucristo, una novela de Christopher Moore, publicada por primera vez en Estados Unidos en 2002.